

Geografia 
 Karyntia – kraj związkowy w Austrii
 Karyntia – region w Słowenii

Inne 
 Księstwo Karyntii – księstwo Świętego Cesarstwa Rzymskiego, kraj koronny Cesarstwa Austrii

Zobacz też 
 Kärnten